Osoby o nazwisku Łobodziński:
 Jan Łobodziński
 Piotr Łobodziński
 Filip Łobodziński
 Wojciech Łobodziński